Stow kan syfta på:

Storbritannien 

 Stow, Skottland, ort, 
 Stow, England, ort i Lincolnshire,

USA 

 Stow, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Stow, Maine, ort, Oxford County, 
 Stow, Ohio, ort, Summit County, 

Robotskapade USAförgreningar